Rasinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rasinsaari (ö i Mellersta Finland), Keuruu, 
 Rasinsaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar